Вольдемар Петрович Смилга (16 января 1929, Москва — 11 марта 2009, Москва) — советский и российский физик, преподаватель и популяризатор науки. Автор (совместно с Б. В. Дерягиным) электронной теории адгезии. Один из создателей метода μSR. Автор двух сотен научных статей, нескольких монографий и научно-популярных книг. Заслуженный профессор МФТИ (2005)

Биография 
Родился в семье музыкантов. Отец — Пётр Петрович Смилга (1901—1968), скрипач, играл в оркестре Большого театра, преподавал в Московской консерватории. Участник войны. После войны переехал в Ригу, где работал профессором по классу скрипки в Рижской консерватории. Мать — Елизавета Григорьевна Астрова (1901—1979), вела музыкальный отдел в Комсомольской Правде. В молодости родители В. П. Смилги участвовали в революции и Гражданской войне на стороне большевиков. Его дед Пётр Иванович Смилга был бойцом в дивизии латышских стрелков. Вольдемар Петрович не был, однако, родственником И. Т. Смилги.

В. П. Смилга учился в знаменитой 110 школе, в одном классе с Н. Я. Эйдельманом, Ю. З. Крейндлиным, Ф. Д. Поленовым, В. Н. Левертовым, Ю. А. Бразильским, В. М. Фридкиным, Ю. М. Ханютиным, с которыми всю жизнь оставался в близких дружеских отношениях. В 1947 г., окончив школу, поступил на Физтех (только что созданный тогда), который закончил в 1953 г. Работал в Институте физической химии АН СССР. В 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию по электронной теории адгезии
.
Потом перешёл работать в Институт атомной энергии им. Курчатова. В 1975 г. защитил докторскую диссертацию «Исследования по теории двойных электрических слоёв».

Известен своими пионерскими работами (совместно с И. Г. Ивантером)

по методу μSR. Этот метод позволяет извлекать информацию о микроскопических магнитных полях в веществе (и тем самым о структуре вещества на атомном и молекулярном уровне) по повороту и релаксации поляризации мюонов. Последняя измеряется по асимметрии распада мюона.
Ивантер и Смилга предсказали и рассчитали явление двухчастотной прецесии мюония, которое вскоре было открыто экспериментально
.
Смилга работал над развитием и примением метода μSR до конца жизни.
C начала 60-х годов вплоть до 2008 преподавал на Физтехе.

Автор трёх научно-популярных книг. Его первая книга «Очевидное? Нет, ещё неизведанное!» посвящена теории относительности. В самой известной своей книге «В погоне за красотой» Смилга рассказывает об истории попыток доказательства пятого постулата Евклида (аксиомы о параллельных) и создании неевклидовой геометрии. Обе эти книги переведены на несколько языков. Книга «Молодые годы Николая Ивановича Лобачевского» — свободный рассказ об истории Казани, о Казанской гимназии, Казанском университете и, конечно, о самом Лобачевском — опубликована после смерти автора его наследниками.

Семья 
 Родители — Пётр Петрович Смилга, Елизавета Григорьевна Астрова.
 Был женат с 1953 на Ирине Семёновне Жигулёвой (1929—2010).
 Сын — Смилга Андрей Вольдемарович, физик, профессор Нантского Университета (Франция).

Публикации

Монографии

Учебное пособие

Научно-популярные книги и статьи 
 
 В мире необычных атомов и ионов : (Мюонный метод в химии) / В. Н. Горелкин, В. П. Смилга. - М.: Знание, 1986. - 47,[1] с. : ил.; 24 см. - (Новое в жизни, науке, технике. Химия; 12/1986).

 Упавшие ссылки

Ссылки

Примечания 

Физики по алфавиту
Физики XX века
Физики XXI века
Физики-теоретики СССР
Физики-теоретики России
Выпускники 110-й школы
Выпускники Московского физико-технического института
Преподаватели кафедры теоретической физики Московского физико-технического института
Заслуженные профессора МФТИ
Доктора физико-математических наук
Сотрудники Курчатовского института